Nazwę USS „Yorktown” nosiło pięć okrętów marynarki amerykańskiej, z których najbardziej znany to lotniskowiec z początkowego okresu drugiej wojny światowej:
 Pierwszy „Yorktown” był 16-działowym slupem wojennym, w służbie w latach 1840–1850 i zatonął na rafie
 Drugi „Yorktown” był kanonierką, w służbie w latach 1889–1921
 Trzeci „Yorktown” (CV-5) był lotniskowcem typu Yorktown z 1937 
 Czwarty „Yorktown” (CV-10) był lotniskowcem typu Essex z 1943. Uczestniczył w drugiej wojnie światowej i wojnie wietnamskiej. Wycofany ze służby w 1970. Obecnie okręt muzeum w Patriot's Point w Charlestonie
Piąty „Yorktown” był krążownikiem rakietowym, w służbie w latach 1984–2004

Fikcja
 Okręt gwiezdny USS "Yorktown" (NCC-1717) to okręt typu Constitution z fikcyjnego świata Star Trek

Yorktown